Ту́тта Ла́рсен (настоящее имя — Татья́на Анато́льевна Романе́нко; ) — российская теле- и радиоведущая, журналистка, певица, актриса. Бывший виджей музыкально-развлекательного телеканала «MTV Россия», бывшая ведущая радиостанций «Столица FM» и «Весна FM», телеканала «Мать и дитя» и других. Основатель и ведущая собственного «субъективного телевидения» TUTTA.TV.

Биография

Ранние годы 
Родилась 5 июля 1974 года. Отец — Анатолий Лукич Романенко (род. 1945), радиофизик. Мать — Елена Михайловна Романенко (урождённая — Беленькая; род. 1951), филолог, журналист и сценарист. Бабушка — Татьяна (1929—2017). В её честь назвали внучку (будущую Тутту Ларсен). Сестра младшая (единоутробная) — Екатерина (род. 1983). Дядя — Юрий Беленький (род. 4 мая 1956), кинопродюсер. Двоюродный брат — Михаил Юрьевич Беленький (род. 11 марта 1984), сценарист и актёр. Двоюродная сестра — Полина Юрьевна Беленькая (род. 6 июня 1986), актриса.

Когда Татьяне исполнилось семь лет, из семьи ушёл отец. Мать вышла замуж вторично. В школе Татьяна любила устраивать утренники, спектакли, КВН. Занималась изучением английского языка, балетом, увлекалась катанием на велосипеде и футболом, а в юности — экстремальным туризмом, скалолазанием, альпинизмом, байдарками, спортивным ориентированием. В 1990 году в Макеевке окончила музыкальную школу по классу классической гитары, а в 1991 году — общеобразовательную школу с золотой медалью.

Сразу после школы уехала в Москву и поступила на факультет журналистики МГУ. В 1996 году получила диплом по специальности «Экономическая журналистика и реклама».

Карьера

Телевидение 
Во время учёбы в 1994 году стажировалась в рекламном отделе компании «BIZ-Enterprises», где и начала карьеру телеведущей. Именно тогда, работая в программах «Новости BIZ-TV» и «Чёрная пятница», Татьяна взяла себе творческий псевдоним Тутта Ларсен, происходящий от имён рыжего лисёнка Людвига Ларсена и молодой курочки Тутты Карлсон — персонажей сказки «Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и др.» шведского детского писателя Яна Улофа Экхольма, экранизированной в детском двухсерийном фильме «Рыжий, честный, влюбленный». Позже, в одном из эфиров на «MTV Россия», Татьяна шутила, что псевдоним ей понравился также из-за его забавного обратного прочтения.

В 1996—1998 годах работала ведущей музыкальных программ на телеканале «Муз-ТВ». С 1996 по 2002 год была диджеем на радио «Максимум», рассказывала об альтернативной музыке в авторской программе «С перцем по жизни». С сентября 1998 по июль 2008 года работала виджеем телеканала «MTV Россия».

В 2008 году, отработав десять лет на телеканале «MTV Россия», перешла на телеканал «Звезда», где уже к концу года выпустила два документальных фильма о Великой Отечественной войне, в которых выступила как автор и ведущая. Это — «Список Маргариты» и «Бесленей. Право на жизнь». В 2009 году на этом же телеканале подготовила цикл авторских передач в документальном формате о семейном счастье «Обыкновенное чудо». К 65-летию со Дня Победы 2 апреля 2010 года в вечернем эфире телеканала «Звезда» стартовало еженедельное получасовое ток-шоу «Во имя Великой Победы» с ведущей Туттой Ларсен, предваряющее показ художественных фильмов о Великой Отечественной войне, которые задавали тему разговора..

С 23 апреля 2010 года по 15 августа 2014 года была одной из ведущих всех пяти сезонов информационно-развлекательного ток-шоу «Девчата» на канале «Россия-1» наряду с Ольгой Шелест, Аллой Довлатовой, Леной Перовой, Ритой Митрофановой, Мариной Голуб, Марией Голубкиной и Ольгой Максимовой. Также Тутта Ларсен стала ведущей нового сезона программы «Испытание верности» на телеканале «Муз-ТВ». Кроме того, на семейном цифровом канале «Радость моя» Ларсен вела программу «Выше крыши» — телебеседа с акустическим концертом.

В 2012 году стала членом российского жюри конкурса песни «Евровидение-2012» в Баку. В 2016 комментировала церемонию «Эмми-2016» совместно с Михаилом Козыревым.

В мае 2015 запустила собственный канал TUTTA.TV, посвящённый вопросам материнства, воспитания детей, психологии и отношений.

С декабря 2017 года совместно с дочерью Марфой ведёт программу «Завтрак на ура!» на детском телеканале «Карусель». В 2019 её переименовали в «Еда на ура!».

С мая 2021 года совместно с мужем Валерием, детьми Марфой и Иваном ведёт программу «Семья на ура!» на детском телеканале «Карусель».

Радио 
С 2007 года работала на радио «Маяк» в паре с Дмитрием Глуховским, Константином Михайловым (дневное «Шоу с Туттой Ларсен и Константином Михайловым»). С 2009 года в паре с Владимиром Авериным вела на «Маяке» передачи «Шоу Тутты Ларсен и Володи Аверина» и «Центральный комитет». В 2010 году на радио «Маяк» в Барнауле вела вечернее «Шоу Тутты Ларсен и Гии Саралидзе».

С 2014 года — ведущая программы «Большая рыба. Вечерний Live» на радиостанции «Весна FM», программ «Время радости» и «Семейные истории» на радио «Вера», авторской программы «В доле» на радиостанции «Столица FM», программы «От ноля до пяти» на телеканале «Мать и дитя».

С июня 2020 года ведёт программу «Взрослые люди» на радио «Комсомольская правда».

Музыка 
Была солисткой музыкальных групп «Jazzlobster» и «Thaivox», записала с ними в качестве певицы несколько альбомов. В 1998 году выпустила свой единственный альбом Newbodyforms.

Приняла участие в записи песни и снялась в клипе «Небо» (2000) группы «I.F.K.», который долгое время возглавлял хит-парад «20-ка самых-самых» на телеканале «MTV Russia». Также снялась в видеоклипах на песни «Дорожная» (1998) Анатолия Крупнова, «Се ля ви» («Такова жизнь») (2004) группы «НАИВ», «Звенит январская вьюга» (2006) группы «Приключения Электроников».

Кинематограф 
Снялась в качестве приглашённой звезды в нескольких телесериалах. В основном это были проекты её дяди, известного кинопродюсера Юрия Беленького — «Простые истины» (1999), «Слова и музыка» (2004), «Обречённая стать звездой» (2005—2007). Также приняла участие в озвучивании аргентино-российского телесериала «Танго втроём» (2006—2007).

В 2009 году приняла участие в озвучивании русской версии анимационного фильма «Девять», где стала голосом одного из основных персонажей — Седьмого.

Личная жизнь 
 Первый муж — Максим Галстьян, гитарист групп «I.F.K.» и «LaScala». Брак продлился восемь лет, с 1992 по 2000 годы. Детей в браке не было: в 2000 году, через неделю после развода с мужем, Татьяна потеряла свою ещё не родившуюся дочь. Как призналась сама Тутта Ларсен: «мы не остались даже врагами — просто выжженная пустыня».
 Незарегистрированный брак — Захар Артемьев, журналист и писатель, старший брат певца Павла Артемьева.
 Сын — Лука Романенко (род. 20 мая 2005). Учился в православной частной гимназии при монастыре, в музыкальной школе по классу фортепиано, ходил на плавание и айкидо. Имя сыну Татьяна дала в честь своего дедушки по отцовской линии. Крёстный Луки — его двоюродный дед Юрий Беленький, а крёстная — Виктория Борисовна, врач.
 Второй муж — Валерий Колосков (род. 10 января 1984), певец в саратовской джаз-группе «Бридж». В 2009 году помимо официальной регистрации брака венчались. Сына Луку Колосков усыновил.
 Дочь — Марфа Колоскова (род. 8 июля 2010). Посещает театральный кружок, занимается плаванием и изучением иностранного языка.
 Сын — Иван Колосков (род. 1 июля 2015).

Является православной верующей. Крещена в возрасте девяти лет в Донецке на дому, так как родственники были коммунистами. Осознанно пришла к вере в начале двухтысячных годов. Была прихожанкой храма Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, позже посещала Храм Троицы Живоначальной на Шаболовке.

Прошлые увлечения — балет, катание на велосипеде, футбол, экстремальный туризм, альпинизм (имеет взрослый разряд по скалолазанию и совершила восхождение на две горные вершины Центрального Кавказа в Приэльбрусье — Гуманьчжи и Виатау), водный туризм на байдарках, спортивное ориентирование, бокс, вязание, философия и история рекламы. Любимый поэт — Федерико Гарсиа Лорка.

Работы

Дискография

Фильмография 
Роли в кино
 1999 — «Простые истины» — камео
 2002 — «Светские хроники» (серия № 1 «Новая коллекция») — камео
 2005 — «Молоды и счастливы» — телезвезда
 2005—2007 — «Обречённая стать звездой» — камео
 2008 — «Ловушка» — телеведущая
 2011—2012 — «Кровинушка» — камео
 2013 — «Везучая» — журналист

Озвучивание
 1993 — «Кошмар перед Рождеством» (анимационный фильм) — Салли
 2002 — «Кровавая Мэллори» («Bloody Mallory») —
 2006—2007 — «Танго втроём» (Аргентина, Россия) — часть женских ролей
 2007 — «В гости к Робинсонам» (анимационный фильм) — Френни
 2009 — «Рок-волна» — Мэриэнн, девушка Карла (роль Талулы Райли)
 2009 — «Девять» (анимационный фильм) — Седьмая.

Награды 
 1999 — Специальная профессиональная премия прессы «Знак качества» в номинации «Лучший телеведущий».
 2019 — Медаль святого Гавриила Мелекесского (официальная награда Мелекесской епархии Русской Православной Церкви).

Примечания

Ссылки 
 Елена Есаулова. Татьяна Романенко: «Тутта Ларсен не ушла. Она просто выросла». Газета «Городские новости» (Красноярск) // gornovosti.ru (1 ноября 2013 года)
 ВИДЕО. Ролики с участием Тутты Ларсен. «Вокруг ТВ» // vokrug.tv
 
 Тутта из Ханжонково

Виджеи «MTV Россия»
Ведущие радиостанции «Маяк»
Ведущие радиостанции «Максимум»
Телеведущие России
Актрисы озвучивания России
Артисты, известные под псевдонимами
Выпускники факультета журналистики МГУ
Телеведущие канала «Радость моя»
Телеведущие канала «Россия-1»
Рок-музыканты России
Телеведущие канала «Звезда»
Телеведущие канала «Карусель»
Телеведущие канала «Спас»